Das Nutri-Metics Bendon Classic 1992 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 27. Januar bis 2. Februar 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Auckland